Pelageja (abgel. v. Pelagius) ist ein weiblicher Vorname; Trägerinnen sind:
Pelageja Fjodorowna Schain (1894–1956), sowjetische Astronomin
Pelageja Jakowlewna Polubarinowa-Kotschina (1899–1999), russische Mathematikerin
Pelageja (Sängerin) (* 1986), russische Sängerin

Pelageja bezeichnet außerdem
 Pelageja (1924), eine Kurzgeschichte von Michail Sostschenko
 Pelageja (1960), eine „Erzählung aus Alaskas russischer Zeit“ von Werner Bergengruen
 Pelageja (1969), einen „Roman für alle“ von Fjodor Abramow